Ouko ist der Familienname folgender Personen: